Fanø Kommune i Ribe Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 forblev den selvstændig, men der blev indgået en øsamarbejdsaftale med Esbjerg Kommune. 65% af kommunens borgere havde stemt for fortsat selvstændighed 28. april 2005.

Kommunalreformen 
Fanø Kommune blev dannet ved sammenlægning af Fanøs 2 sognekommuner:

Sogne 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Politik

Mandatfordeling

Nuværende byråd

Resultat af kommunevalget 2005

Resultat af kommunevalget 2009

Resultat af kommunalvalget 2013

Resultat af kommunalvalget 2017

Resultat af kommunalvalget 2021

Borgmestre

Rådhus 
Fanø Kommunes rådhus på Skolevej 5-7 i Nordby er den tidligere fredede Nordby Borgerskole fra 1849. Den var fredet, men til- og ombygninger i 1970'erne og 1980'erne var begrundelsen for at Kulturstyrelsen i 2015 ophævede fredningen. Bygningen er dog stadig omfattet af en bevarende lokalplan.

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 

 Den Store Danske: Fanø Kommune - historie 
 Indenrigsministeriet – noegletal.dk 

 
Kommuner i Region Syddanmark
Kommune